Peltocephalus est un genre  :
Peltocephalus Duméril & Bibron, 1835 est un genre de tortues dont l'unique espèce est Peltocephalus dumerilianus (Schweigger, 1812) ;
Peltocephalus Tschudi, 1838 nec Duméril & Bibron, 1835 est un synonyme de Calyptocephalella Strand, 1928.

Genre de tortues (nom scientifique)
Podocnemididae
Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Calyptocephalellidae